Прилепи могу бити:

 Прилепи (Кромјержиж), насељено мјесто у округу Кромјержиж, Злински крај, Чешка Република
 Прилепи (Раковњик), насељено мјесто у округу Раковњик, Средњочешки крај, Чешка Република